IATA,  în limba engleză, International Air Transport Association, Asociația Internațională de Transport Aerian, publică periodic două seturi de coduri, desemnând operatori aerieni și aeroporturi:

  di-gramele IATA - operatori aerieni și 
  tri-gramele IATA - codul aeroporturilor .